Vell ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Joseph Vell (1894–1965), deutscher Redemptoristen-Pater und Widerstandskämpfer.
 Mateu Fletxa el Vell (kat.: ‚der Ältere‘), auch (span.): Mateo Flecha el Viejo; (1481–1553), Komponist aus dem Königreich Aragón
 Michael Le Vell (* 1964), englischer Schauspieler

Siehe auch:
 Chauffour-sur-Vell (okzitanisch Chauç Forn), französische Gemeinde im Département Corrèze in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Prähistorisches Dorf von S’Hospitalet Vell (mallorquinisch Poblat prehistòric de s’Hospitalet Vell), archäologische Ausgrabungsstätte auf Mallorca
 Capocorb Vell, Talayot-Siedlung auf Mallorca
 Vel
 Fell (Begriffsklärung)
 Well
 Velle
 Velles